Кальварраса-де-Абахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 28,16 км². Население — 1112 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки